Амба́рный () — посёлок в Лоухском районе Республики Карелия, административный центр Амбарнского сельского поселения.

Общие сведения 
Посёлок расположен в 43 км к юго-востоку от районного центра Лоухи, в 51 км от автомагистрали «Кола»  (), между озёрами Амбарное и Пиртозеро.

Также наличествует железнодорожная станция Амбарный Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Мурманск.

История 
Посёлок основан в 1914 году как железнодорожная станция строящейся Мурманской железной дороги. В ноябре 1916 года на перегоне между станцией Боярская и перегоном Амбарный, где встретились две партии укладчиков, шедших навстречу друг другу с севера и юга, был забит последний, символический «золотой костыль» Мурманской железной дороги.

В 1956 году в состав посёлка были включены станция Амбарный и посёлок лесобиржи Гридинского леспромхоза, в 1957 году — посёлок Лайталамбинский и Юляозеро.

Население

Улицы посёлка 
 ул. Гористая
 ул. Железнодорожная
 ул. Ленина
 ул. Лесная
 ул. Набережная
 пер. Набережный
 ул. Новая
 ул. Пионерская
 ул. Поселковая
 ул. Северная
 ул. Советская
 ул. Школьная

Предприятия и организации 
На территории посёлка находятся следующие предприятия
 отделение почтовой связи
 лесхоз
 детский сад
 поселковая администрация
 торговые предприятия

Культура и образование 
 средняя школа

Памятники истории 
В посёлке сохраняются памятники истории:
 Памятник строителям Мурманской железной дороги (1914—1916)
 Братская могила 28-ми советских воинов и рабочих железнодорожников, погибших в августе 1941 года в результате налёта финской военной авиации на воинский эшелон. В 1970-е годы на могиле был установлен бетонный обелиск.

Галерея

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 124—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 Официальный сайт Лоухского муниципального района
 Неофициальный сайт

Населённые пункты Лоухского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии